Lampre (staalfabrikant), een Italiaanse staalfabrikant
 UAE Team Emirates, een Arabische wielerploeg, van 1991 tot 2016 in Italiaanse handen en gesponsord door bovenstaande fabrikant